Кременевка — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Кременёвка — бывшее название (до 1992 года) села (аула) Шакпак ата в Жуалынском районе Жамбылской области.

Россия 
 Кременёвка — деревня в Целинном районе Курганской области.

Украина 
 Кременёвка — село в Чернетчинской сельской общине Новомосковского района Днепропетровской области.
 Кременёвка — село в Кальчикской сельской общине Мариупольского района Донецкой области.
 Кременёвка — село в Веселиновской сельской общине Вознесенского района Николаевской области.